Трка на 3.000 метара са препрекама за мушкарце, је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 3. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичара из 27 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини одржано је у два дана. Првог дана у квалификацијама су учествовали сви атлетичари. Тачмичари су били подељени у три групе из којих се по 4 најбржа и тројица према постигнутом резултату пласирали у финале.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 19. јул 2012.)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих такмичара у трчању на 3.000 м са препрекама 2012. године пре првенства (19. јула 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествију на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Квалификације 
У квалификацијама је 39 такмичарa подељено у 3 групе. За финале пласиралa се по четворица првопласираних из сваке групе (КВ) и три на основу постигнутог резултата (кв). ,

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Летњим олимпијским играма